Sabaneta – miasto w Kolumbii
 Sabaneta – miasto w Wenezueli
 San Ignacio de Sabaneta – miasto na Dominikanie